Помпіньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Помпіньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар